Perowne ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur William Thomson Perowne (1867–1948), anglikanischer Bischof
 Fred Perowne (* 1978), serbischer Eishockeyspieler
 James Perowne (* 1947), britischer Marineoffizier (Admiral)
 John James Stewart Perowne (1823–1904), englischer Bischof
 Stewart Perowne (1901–1989), englischer Diplomat und Historiker
 Victor Perowne (1897–1951), britischer Diplomat